Името Петко Стоянов носят:

 Петко Стоянов (1848 – 1925) – офицер
 Петко Стоянов (1879 – 1973) – финансист и политик
 Петко Стоянов (1912 – неизв.) – комунист, офицер, генерал-лейтенант